CO eller Có kan syfta på:

 CO – en kemisk förening, se kolmonoxid
 CO – landskod för Colombia
 CO – ett PC-spel, se Conquer
 CO – en kod för Colorado
 Co – ett grundämne, se Kobolt
 Có – ett vattendrag i Angola
 .co – nationell toppdomän för Colombia
 Co. - förkortning för kompani

Se även 
 C/o – care of på brev
 Cardiac output – den volym blod som pumpas av hjärtat varje minut